Rab ember fiai Móra Ferenc 1909-ben megjelent regénye.
 Rab ember fiai Móra Ferenc regénye alapján készült színdarab
 Rab ember fiai 1979-ben készült színes tévéfilm Móra Ferenc regénye alapján.